Кубок Конфедерации КАФ 2017 — 14-й розыгрыш турнира (43-й, считая одного из предшественников — Кубок обладателей кубков КАФ). Прошёл с 10 февраля по 26 ноября 2017 года.

Участники 
Команды выделенные жирным шрифтом стартуют не с предварительного, а с 1-го раунда.

Квалификационный этап

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 10—12 февраля, ответные — 17—19 февраля 2017 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи прошли 10—12 марта, ответные — 17—19 марта 2017 года.

|}
Примечания
  МАЛ:17 марта 2017 года ФИФА отстранила Малийскую федерацию футбола и все футбольные команды из этой страны из-за вмешательства государства в дела Федерации футбола. В этой связи малийские клубы Джолиба и Онз Креатёр не смогли принять участие в матчах Кубка конфедерации 2017 и им было засчитано техническое поражение.
  СЛ:Клуб РСЛАФ из Сьерра-Леоне отказался от проведения второго матча и ему было засчитано техническое поражение.
16 победителей пар прошли в раунд плей-офф, где к ним добавились 16 проигравших в первом раунде Лиги чемпионов КАФ 2017.

Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 7—9 апреля, ответные — 14—16 апреля 2017 года.

|}

Групповой этап

Участники

Группа А

Группа В

Группа С 

Примечания
  1:ФИФА приостановила деятельность Футбольной ассоциации Судана (ФАС) 7 июля 2017 года. Соответственно клубу Аль-Хиляль в матче против ЗЕСКО Юнайтед было засчитано техническое поражение, а сам клуб снят с соревнований. Однако 13 июля ограничения с ФАС были сняты и Аль-Хиляль был допущен к плей-офф Кубка конфедерации КАФ 2017.

Группа D

Раунд плей-офф

Сетка

Четвертьфиналы 

|}

По сумме двух матчей победил Клуб Африкэн со счётом 2:1

По сумме двух матчей 2:2. Суперспорт Юнайтед победил за счёт большего количества голов, забитых на чужом поле

По сумме двух матчей 1:1. ФЮС Рабат победил в серии послематчевых пенальти 5:4

По сумме двух матчей победил ТП Мазембе со счётом 7:1

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2017 на сайте КАФ

2017
Футбол в Африке в 2017 году